Börönd, egykori település, ma Hagyárosbörönd része
 Bőrönd, utazáskor használt táska